Сергей Васильевич Пащенко — российский дирижер (музыкант), Заслуженный артист Московской области, главный дирижёр Губернаторского оркестра Московской области Московского Губернского театра (художественный руководитель театра Народный артист РФ Сергей Безруков).

Окончил Московское военно-музыкальное училище (2001 г.). и Московскую военную консерваторию (2006 г.). Во время обучения в Московской военной консерватории был награждён медалью «За воинскую доблесть» II степени.

Творческая деятельность 
Сергей Пащенко начал активную творческую деятельность в 2007 году в должности дирижёра Губернаторского оркестра Московской области с момента основания коллектива. После реорганизации в 2014 году возглавил коллектив в качестве художественного руководителя и главного дирижёра оркестра. За время руководства коллективом С. В. Пащенко оркестр принял участие во многих крупных событиях официальной и культурной жизни не только Подмосковья, но и всей России.

Неоднократно на сцене Московского Дома композиторов С. В. Пащенко дирижировал премьерами оркестровых сочинений композиторов — членов Союза композиторов России, презентация которых проходила в рамках Международного фестиваля современной музыки «Московская осень»

Сергей Пащенко стал одним из инициаторов интеграции музыкального потенциала оркестра в репертуар театра с целью освоения жанра музыкальных спектаклей. При его участии были созданы спектакли: «Нашла коса на камень» (2013 г.), «Свадьба Кречинского» (2016 г.), музыкальное ревю «Love Шоу» (2015 г.), музыкально-поэтические постановки «Пушкин. Live» (2014 г.), «Дарите женщинам цветы» (2015 г.) и «Анна Снегина» (2016 г.), музыкальная сказка «Маленький принц» по одноимённому произведению Антуана де Сент-Экзюпери (2015 г.), и детский музыкальный спектакль «Волшебная барабанная палочка» (2015 г.). Музыкальный спектакль «ФильмФильмФильм» (2016 г.), приуроченный к празднованию Года российского кино, был показан не только на сцене театра, но и побывал более чем в 20 городах Подмосковья и собрал около 15 тысяч зрителей.

2017 год стартовал подготовкой музыкального материала для спектакля «Высоцкий. Рождение легенды…» в котором Губернаторский оркестр принял непосредственное участие. В этом же году Губернский театр представил новую постановку — комедию-притчу «Урожай». Автор пьесы белорусский драматург Павел Пряжко, режиссёр спектакля — Павел Артемьев. Губернаторский оркестр под руководством главного дирижёра Сергея Пащенко — полноправные участники действия, происходящего на сцене.

В марте 2019 года к 90-летию со дня рождения Василия Шукшина (1929—1974) Сергей Безруков осуществил постановку спектакля «Энергичные люди», причем сделал это в оригинальном жанре караоке-спектакля. В спектакле участвуют артисты Губернаторского оркестра Московской области, главный дирижёр — Сергей Пащенко.

Помимо подготовки музыкального материала, С. В. Пащенко руководил записью музыки к спектаклям: «Кентервильское привидение» (2014 г.), «Остров сокровищ» (2015 г.), «Сон разума» (2015 г.) и «Вид с моста» (2016 г.).

В 2015 году Губернаторский оркестр п/у Сергея Пащенко принял участие в записи тепепрограммы «Романтика романса», посвященной Дню Победы. Передача транслировалась по телеканалу «Культура».

В 2017 году к выходу в прокат фильма Анны Матисон «ПОСЛЕ ТЕБЯ» кинокомпания Сергея Безрукова представила клип на песню «Романс» группы «Сплин», дирижёром записи стал Сергей Пащенко.

В 2019 году фортепианный дуэт «Twins piano duo» представил соавторский фортепианный цикл «Декаданс» в переложении для двух роялей и Фестивального симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением дирижёра Сергея Пащенко.

За время работы в должности главного дирижёра Пащенко С. В. на высоком профессиональном уровне осуществляет руководство по подготовке и музыкальному обеспечению официальных мероприятий по инаугурации первых лиц аппарата Президента РФ, проведения правительственных мероприятий с участием Губернатора Московской области, а также культурных, социальных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых при участии Министерства культуры Москвы и Московской области.

Фестивали 
Под руководством С. В. Пащенко Губернаторский оркестр Московской области принимает участие во многих всероссийских и международных музыкальных фестивалях, среди которых Международный фестиваль духовых оркестров «Музыка побед» (г. Бородино), «Марш столетия» (г. Тамбов), IV Открытом Московском фестивале «Звуки осени в Екатерининском парке» (г. Москва), «Кубок Московии» (г. Истра), «Первый салют Победы» (г. Белгород), «Щелковские фанфары» (г. Щелково).

В 2020 году 21 сентября в большом зале кинотеатра «Москино „Космос“ состоялась торжественная церемония открытия 12-го Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино „Арткино“. Под руководством главного дирижёра Сергей Пащенко, который участвовал в создании саундтрека премьерного фильма церемонии открытия „Крошка“, Губернаторский оркестр Московской области выступил на этом вечере..

Сотрудничество 
Сергей Пащенко активно сотрудничает Московским оперным домом. Под его управлением не раз звучал спектакль „Ужин с графом Калиостро“.

В качестве приглашённого дирижёра совместно с музыкальным продюсером Игорем Матвиенко и симфоническим оркестром Moscow Media Orchestra в 2014 году участвовал в записи музыкального сопровождения церемонии открытия и закрытия XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи, а позднее, в 2016 году, участвовал в записи песни „Жить“.

Также в качестве приглашенного дирижёра работал с:
 Государственным симфоническим оркестром „Новая Россия“ п/у Ю. А. Башмета на различных концертных мероприятиях (2014 г., 2015 г., 2016 г.),
 Воронежским молодёжным симфоническим оркестром (2016 г.) на Детском театральном фестивале „Маршак“,
 Академическим симфоническим оркестром в г. Красноярск на фестивале юного зрителя „Язык мира“
 „Калиостро“ симфонический оркестр Московского Оперного Дома Дирижёр — Сергей Пащенко

Награды и премии 
За многолетнюю творческую деятельность, добросовестный труд и большой вклад в развитие музыкального искусства и культуры Московской области Сергей Васильевич Пащенко отмечен многими наградами.
 2008 г. — награждён дипломом лауреата I Международного фестиваля духовых оркестров „Музыка побед“ Бородино-2008».
 2008 г. — награждён почетной грамотой Министерства культуры Московской области
 2012 г. — награждён почетной грамотой Губернатора Московской области
 2013 г. — награждён грамотой Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, благодарственным письмом Московской областной Думы и юбилейным нагрудным знаком Московской областной Думы «20 лет Московской областной Думе».
 2014 г. — награждён почетной грамотой Министерства культуры Московской области.
 2017 г. — получил звание Заслуженный артист Московской области.
 2021 г. — награждён знаком «За заслуги перед Московской областью» III степени.

Примечания

Ссылки 
 Губернский театр — Пащенко Сергей Васильевич
 Губернаторский оркестр в передаче «Доброе утро» на Первом канале
 О закулисье Губернаторского оркеста — «Открытая студия». Интервью с Главным дирижёром и музыкантами Губернаторского оркестра Московско области на «Радио 1»
 Играй, музыкант: Губернаторский оркестр Московской области отмечает 13-летие. Интервью с главным дирижёром оркестра Сергеем Пащенко
 «Губернаторский оркестр на удаленке» Интервью с Серегеем Пащенко
 Интервью с Сергеем Пащенко, главным дирижёром Губернаторского оркестра Московской области
 «Безымянная звезда». Интервью c главным дирижёром Губернаторского оркестра Московской области Сергеем Пащенко

Дирижёры XXI века
Академические музыканты России
Персоналии:Московский губернский театр
Выпускники Московского военно-музыкального училища
Награждённые медалью «За воинскую доблесть» (Минобороны) 2 степени
Награды Министерства обороны России